Draco, um dos personagens da série de livros Harry Potter
Draco, uma constelação
Draco (género)
Draco (Marvel Comics)
Draco GNU/Linux
 Draco, editora brasileira de ficção científica, fantasia e histórias em quadrinhos.
Ver também
Drácon, um legislador ateniense (século VII a.C.)

Desambiguação